Bonnici est un patronyme italien et maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Carmelo Mifsud Bonnici (1933-2022), homme politique maltais ; 
 Carmelo Mifsud Bonnici (né en 1960), homme politique maltais ; 
 Owen Bonnici (né en 1980), homme politique maltais ; 
 Ugo Mifsud Bonnici (né en 1932), homme politique maltais. 

Patronyme italien
Patronyme maltais